Caps blancs o morrisà bord, planta de la família de les brassicàcies
 Caps blancs o sarronets de pastor, planta del continent europeu de la família de les brassicàcies 
 Caps blancs o ravenissa comuna, planta de la família de les brassicàcies 
 Caps blancs o pastanaga, planta de la família de les apiàcies
 Caps blancs o cardigassa vera, planta amb flor de la família asteràcia 
 Caps blancs o Alyssum alyssoides, espècie de planta dins la família de les brassicàcies nativa d'Euràsia, incloent els Països Catalans